Grube Concordia steht für:

 Grube Concordia (Anzhausen) bei Anzhausen, Ortsteil der Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Grube Concordia (Erftstadt) bei Erftstadt, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grube Concordia (Herdorf) bei Dermbach, Stadtteil von Herdorf, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Grube Concordia (Nachterstedt) bei Nachterstedt, Ortsteil der Stadt Seeland, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Zeche Concordia in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen